Fortress:

 Fortress — черновая спецификация нового языка программирования, разрабатываемая компанией Sun Microsystems.
 Fortress — отменённая видеоигра, работа над которой велась компанией GRIN с 2008 по 2009 год.
 Fortress Forever — многопользовательский мод для Half-Life 2, основанный на популярной серии игр Team Fortress.
 Boeing B-17 Flying Fortress — американский тяжёлый четырёхмоторный бомбардировщик времён Второй мировой войны
 Крепость — остросюжетный художественный фильм с Кристофером Ламбертом в главной роли.